Джеймс Моррісон () — сполучення англомовних імені Джеймс та прізвища Моррісон.

Відомі носії 

 Джеймс Моррісон (1962) — автралійський джазовий музикант
 Джеймс Моррісон (1984) — англійський співак
 Джеймс «Джим» Дуглас Моррісон (1943–1971) — американський співак, учаснику гурту «The Doors»
 Джеймс Моррісон (1986) — шотландський футболіст

Див. також 
 Моррісон

Сторінки зі списками однофамільців-тезок